Álvaro Odriozola – calciatore
 Jon Odriozola – ciclista
 Jacobo Odriozola – cestista